Müller-Schwefe ist der Familienname folgender Personen

 Gerhard Müller-Schwefe, (1914–2010), deutscher Anglist
 Hans-Rudolf Müller-Schwefe (1910–1986), deutscher evangelischer Theologe